Дамье́н Маги́ (, 17 ноября 1945 года, Белфаст, Северная Ирландия) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
Начал гоночную карьеру в Ирландии, позже перебрался в Англию, где в начале 1970-х годов выступал в «Формуле-Форд», в 1973 году перешёл в «Формулу-3», занял третье место в гонке «Формулы-3» в Монако. В 1975 году стартовал в «Формуле-Форд», североамериканской «Формуле-Атлантик» и британской «Формуле-5000», на Гран-при Швеции чемпионата мира «Формулы-1» заменил Артуро Мерцарио в команде Williams, в гонке финишировал на 14 месте с отставанием в два круга от победителя. Также принял участие в Гран-при Франции 1976 года (не прошёл квалификацию). В 1976-1977 годах стартовал в серии «Формулы-5000» «Shellsport Group 8», где одержал победы на этапах первенства 1976 года в Снеттертоне и Оултон Парке, после чего завершил гоночную карьеру.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
! Williams
! Williams FW03
! Cosworth
! 

|
|

|-
!
! RAM
! Brabham BT44B
! Cosworth
! 

|}

Ссылки 
 Биография 
 

Родившиеся в 1945 году
Родившиеся 17 ноября
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков